Khulna (stad), de hoofdstad van de divisie Khulna in Bangladesh
Khulna (divisie), een divisie van Bangladesh
Khulna (zila), een district van Bangladesh